Всемирная ассамблея здравоохранения (, сокр. Ассамблея здравоохранения) — высший руководящий орган Всемирной организации здравоохранения, аналог Генеральной Ассамблеи ООН. Ассамблея здравоохранения собирается на ежегодные сессии, как правило в мае в Женеве во Дворце Наций ООН. Положения и статус Ассамблеи закреплены в пятой главе Устава ВОЗ.

Делегаты 
Каждое из 194 государств-членов ВОЗ имеет право прислать на сессию Ассамблеи здравоохранения не более 3 делегатов, один из которых назначается главным делегатом. Делегаты должны обладать наивысшей технической компетентностью в области здравоохранения и предпочтительно должны представлять национальные администрации здравоохранения государства-члена ВОЗ. Кроме того государства-члены имеют право направлять заместителей делегатов и советников.

Сессии 
Ассамблея осуществляет свою деятельность в виде сессий. Решение о сроках проведения ежегодной сессии принимает Исполнительный комитет ВОЗ по согласованию с Генеральным секретарём ООН. Предыдущая сессия устанавливает страну или область проведения очередной сессии, конкретное место устанавливает Исполнительный комитет. В начале каждой сессии делегатами избираются Председатель Ассамблеи и члены Президиума Ассамблеи. Они продолжают исполнять свои обязанности вплоть до избрания их преемников.

По требованию Исполнительного комитета или большинства государств-членов ВОЗ может быть созвана внеочередная специальная сессия Ассамблеи здравоохранения для решения важных проблем.

Ассамблея принимает решения в виде конвенций и соглашений двумя третями голосов членов ВОЗ. После принятия Ассамблеей конвенции или соглашения государства-члены должны согласно установленному в них конституционному порядку в 18-месячный срок ратифицировать либо отклонить принятый документ, и сообщить о результате рассмотрения Генеральному директору ВОЗ. При ратификации документа государства-члены обязаны представлять ежегодный доклад о выполнении ими взятых на себя обязательств.

Государство-член может быть лишено права голоса Ассамблеей в случае неуплаты им установленного сбора.

Функции 
К функциям Ассамблеи здравоохранения относятся:
 Определение направления деятельности ВОЗ.
 Определение государств-членов ВОЗ, которым предоставляется право назначать своих представителей в Исполнительный комитет.
 Назначение Генерального директора ВОЗ.
 Рассмотрение и утверждение докладов и деятельности Исполнительного комитета и Генерального директора, утверждение указаний Исполнительному комитету.
 Создание комитетов.
 Наблюдение за финансовой деятельностью ВОЗ, рассмотрение и утверждение бюджета.
 Приглашение международных, национальных, правительственных и неправительственных организаций к участию без права голоса на собственных заседаниях и заседаниях комитетов.
 Рассмотрение рекомендаций, имеющих отношение к здравоохранению, сделанных Генеральной Ассамблеей, Экономическим и Социальным Советом, Советом Безопасности или Советом по опеке Организации Объединенных Наций, с последующим представлением им докладов о мерах, принятых ВОЗ в целях осуществления означенных рекомендаций.
 Представление Экономическому и Социальному Совету ООН докладов в соответствии с любым соглашением между ВОЗ и ООН.
 Способствование проведению и проведение исследований в области здравоохранения силами персонала ВОЗ, путём создания своих собственных учреждений и установления сотрудничества с официальными или неофициальными учреждениями любого члена с согласия его правительства.
 Создание любых других учреждений, которые будут признаны желательными.
 Проведение любых иных мероприятий, способствующих достижению целей ВОЗ.

Ссылки 
 Раздел «Руководящие органы» на сайте ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения